Unboxed – album dei Free Kitten del 1994
 Unboxed – album di Sammy Hagar del 1994